András Simon (Salgótarján, 30 maart 1990) is een Hongaars voetballer die als aanvaller speelt.

Simon begon in de jeugd bij MTK Hungária FC waarvoor hij eenmaal in het eerste elftal speelde. In 2007 kwam hij bij de jeugdopleiding van Liverpool FC maar brak niet door. In het seizoen 2009/10 werd hij verhuurd aan Córdoba CF waarvoor hij negen wedstrijden speelde. In februari 2011 tekende hij een contract tot het einde van het seizoen bij SBV Excelsior. In juli 2011 tekende hij een vierjarig contract bij Győri ETO FC. Daar kwam hij niet veel aan spelen toen en na huurperiodes bij Lombard-Pápa TFC (2012), Szombathelyi Haladás (2013/14) en Kecskeméti TE (2014) werd Simon in 2014 overgenomen door Paksi SE. Tussen 2015 en 2017 speelde hij voor Gyirmót SE en begin 2018 keerde hij terug bij Paksi.

Simon was Hongaars jeugdinternational en nam deel aan het Europees kampioenschap voetbal mannen onder 19 - 2008 (halve finale) en het Wereldkampioenschap voetbal onder 20 - 2009 (derde plaats).

Statistieken

Zie ook
Spelers van SBV Excelsior
Lijst van spelers van Liverpool FC

Hongaars voetballer